93-й чемпионат Франции прошёл в Ниме с 18 по 26 августа 2018 года.

Первыми пришли три участника, после блитц-турнира чемпионом Франции стал Тигран Гарамян.

Регламент 
 Категория: 14 (средний рейтинг: 2599).
 Контроль времени: 90 минут на первые сорок ходов, потом 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход начиная с первого хода.

Участники 

Примечание: рейтинги даны на август 2018 года

Таблица

Ссылки 
 Официальная страница
 Чемпионат Франции на сайте theweekinchess.com

Чемпионаты Франции по шахматам
2018 год в шахматах
Август 2018 года
Спорт во Франции в 2018 году